HMS „Exmoor” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy:
  – niszczyciel typu Hunt zwodowany w 1940, zatopiony w 1941.
  – niszczyciel typu Hunt zwodowany w 1941 (jako HMS „Burton”), w 1952 przekazany duńskiej marynarce wojennej („Valdemar Sejr”), złomowany w 1966.

Przypisy 

Exmoor